.

 Giuseppe Curcio (1752-1832), compositeur italien ;
 Maria Curcio (1920-2009), pianiste italienne ;
 Maria Crocifissa Curcio (1877-1957), religieuse italienne ;
 Renato Curcio (né en 1941), un des fondateurs de l'organisation italienne, les Brigades rouges.